Киргизия на летних Паралимпийских играх 2012 была представлена одним спортсменом, соревновавшимся в пауэрлифтинге. По итогам Игр киргизский спортсмен не смог завоевать медали.

Пауэрлифтинг 

В весовой категории до 52 кг участвовал Эсен Калиев. На Играх он поднял штангу весом 141 кг и занял 10 место. Своё выступление в Лондоне паралимпиец прокомментировал таким образом:

Примечания 

Страны на летних паралимпийских играх 2012 года
Киргизия на Паралимпийских играх
Спорт в Киргизии в 2012 году